La route départementale 913, ou RD 913, est une des routes départementales de France correspondant à :
 l'ancienne RN 13 dans les Hauts-de-Seine, déclassée en 2006
 l'ancienne RN 13D dans la Manche, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 313 dans les Yvelines et la Seine-Maritime, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 403 dans la Meuse, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 413 en Meurthe-et-Moselle et dans la Moselle, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 513 dans la Savoie, déclassée en 1972
 l'ancienne RN 713 dans l'Indre et la Creuse, déclassée en 1972

Voir aussi 
 Réseau routier départemental de France
 Routes de la Creuse
 Routes de l'Indre
 Routes de la Manche
 Routes de Meurthe-et-Moselle
 Routes de la Meuse
 Routes de la Moselle
 Routes de la Savoie
 Routes de la Seine-Maritime
 Routes des Yvelines
 Routes des Hauts-de-Seine

913